Alt Brünn ist der deutsche Name für 

 Kluzov, Ortsteil der Gemeinde Haňovice, Tschechien
 Staré Brno, Ortsteil der Stadt Brno, Tschechien